Pastern ist ein deutscher Ortsname:
 Pastern, bis 1937 Pasterwitz, Kreis Breslau, Niederschlesien, seit 1945: Pasterzyce, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Pastern, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Pasterzewo, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen